Bauen und Wohnen steht für folgende Wohnungsunternehmen:

 Bauen und Wohnen, österreichisch-deutsches Wohnungsunternehmen, siehe BUWOG
 VBW Bauen und Wohnen, Wohnungsunternehmen in Bochum
 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover, Wohnungsunternehmen in Hannover 

Siehe auch:
 Bauen und Wohnen in alter Umgebung, Architektenwettbewerb in Deutschland
 Werk, Bauen + Wohnen, Schweizer Architekturzeitschrift